Bobrov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexey Vladimir Bobrov
 Evgenij Grigorievicz Bobrov